De Oostenrijkse voetbalbeker 1998/99 (Duits: ÖFB Cup 1998/99) was de 65ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 21 augustus 1998 met de tweede ronde en eindigde met de finale op 18 mei 1999 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Robert Sedlacek. Sturm Graz won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door LASK Linz na strafschoppen te verslaan: 4-2. In de reguliere speeltijd waren beide teams op 1-1 blijven steken.

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1998/99
Oostenrijks voetbalelftal in 1998
Oostenrijks voetbalelftal in 1999

1999
Bekervoetbal 1998/99